Harwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Harwood (Missouri)
Harwood (North Dakota)